Resist – album Damnation
 Resist – album Kosheen
 Resist – album Within Temptation
 Resist – album Midnight Oil
 Resist – singel Rush